Middle Point ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Middle Point (Ohio)
 Middle Point (West Virginia)

in Australien:
 Middle Point (Northern Territory)